Ежов, Игорь:
 Ежов, Игорь Игоревич (1953—2011) — посол Российской Федерации в Республике Парагвай.
 Ежов, Игорь Матвеевич (1921—1980) — советский дипломат.